Генерал-губернатор Филиппин (, , ) название главы Филиппин в колониальный период. Название применяли следующие страны: Испания (1565—1898), США (1898—1946), Великобритания (1762—1764) и Япония (1942—1945). Генерал-губернатор также был представителем исполнительной власти правящей партии.

Период испанского владычества (1565—1761) 
Испанский губернатор Филиппин назначался вице-королём Новой Испании по рекомендации кортесов, и правил от имени короля Испании. В случае, когда должность оказывалась вакантной, Королевская аудиенсия Манилы назначала временного губернатора из числа своих членов, который управлял до тех пор, пока не прибывал официально назначенный губернатор.

Период британской оккупации (1761—1764) 
Во время Семилетней войны Манила и Кавите были оккупированы британскими войсками. В Маниле был назначен британский губернатор, однако испанцы продолжали сопротивление в сельской местности.

Период испанского владычества (1764—1898)

Военная администрация Соединённых Штатов (1898—1902) 
Манила была захвачена американскими экспедиционными силами 13 августа 1898 года. Капитуляция Испании была подписана 14 августа 1898 года. С этой даты начинается американское правление на Филиппинах. Генерал Уэсли Мерритт, в соответствии с инструкциями президента США издал прокламацию, объявившую о создании военного режима на Филиппинах .

Гражданская администрация Соединённых Штатов (1901—1935) 
С 4 июля 1901 года исполнительная власть на Филиппинах была передана президенту Филиппинской комиссии, носившему титул «гражданского губернатора»; он назначался президентом США и утверждался Сенатом США. В течение первого года некоторыми частями страны, где продолжалось сопротивление, продолжал управлять военный губернатор Чаффи, часто конфликтовавший с гражданским губернатором Тафтом. С 4 июля 1902 года гражданский губернатор стал единственной исполнительной властью на Филиппинах. Актом конгресса от 1905 года титул «гражданский губернатор» был изменён на «генерал-губернатор».

С 1901 по 1935 году Филиппины находились в ведении американского Бюро по островным делам. После того, как в 1935 году было образовано , титул губернатора был изменён на «Высший комиссар по Филиппинам».

Период японской оккупации (1942—1945) 
В декабре 1941 года на Филиппины вторглись японские войска. В 1942 году японские оккупационные власти ввели пост военного губернатора Филиппин

Примечания

Ссылки 
 Губернаторы Филиппин во время испанского владычества
 Правители Филиппин на сайте worldstatesmen.org

генерал-губернатор